Штафета 4 × 400 метара, атлетска дисциплина
 Штафета 4 × 100 метара, атлетска дисциплина
 Разне тимске трке у разноразним спортовима